Beier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Max Beier
 Björn-Axel Beier